Медаль «10-летие Вооружённых Сил Азербайджанской Республики (1991—2001)» () — юбилейная медаль, посвящённая 10-летию создания Вооружённых Сил Азербайджанской Республики в 1991 году. Была учреждена согласно распоряжению президента Азербайджана Гейдара Алиева от 17 мая 2002 года.

Медалью награждаются служащие до 26 июня 2002 года в Вооружённых Силах Азербайджанской Республики и достигшие успехов в военной подготовке офицеры, прапорщики и мичманы, а также вышедшие в отставку и уволенные в запас офицеры, активно принимавшие участие в образовании и укреплении Вооружённых Сил Азербайджанской Республики.

Медаль носится на левой груди, а при наличии других орденов и медалей — прикрепляется после медали «Ветеран Вооружённых Сил Азербайджанской Республики».

Примечания 

Медали Азербайджана